Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hel“ beginnt.

Hel 



 Hel, Iwan (1937–2011), ukrainischer Menschenrechtsaktivist, Dissident, Politiker, Schriftsteller und religiöser Leiter
 Hel, Judith van (* 1986), deutsche Punkrocksängerin